Milena kan syfta på:

 Milena (film) – en fransk film från 1990

Geografi

Italien 

 Milena, Caltanissetta –en kommun i Sicilien, Provincia di Caltanissetta, 

Robotskapade Italienförgreningar